Forest Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Forest Hill Historic District (Newark, New Jersey), NRHP-ID 90001193
 Forest Hill Historic District (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 86001662

Siehe auch:
 Forest Hills Historic District